Божидар Митрев може да се отнася за:

 Божидар Митрев (1900 – 1932), революционер, деец на ВМРО (обединена)
 Божидар Митрев (1987 -), български футболист